Ім'я царів Вавилонії. Означає «Нінурта кордони бережи».

 Нінурта-кудуррі-уцур I — цар Вавилонії (бл. 987-984 до н. е.).
 Нінурта-кудуррі-уцур II — цар Вавилонії (бл. 943-942 до н. е.).